Verarmung steht für:
 eine Zunahme von Armut
 eine Verringerung der Majoritätsladungsträgeranzahl in einem Halbleiter, siehe Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur

Siehe auch